Муха́ммад ибн Са́лих аль-Усейми́н (), известный как Ибн Усейми́н (; 9 марта 1929, Унайза, Эль-Касим — 11 января 2001, Джидда, Саудовская Аравия) — саудовский исламский религиозный деятель, учёный-богослов, преподаватель университета, правовед и толкователь Корана.

Биография

Ранние годы и учёба 
Родился 9 марта 1929 года в городе Унайза, провинция Эль-Касим. В раннем возрасте отец отдал его на учёбу к дедушке со стороны матери — Абдуррахману ибн Сулейману ад-Дамигу. Затем обучался сначала в медресе Али ибн Абдуллаха аш-Шухайтана, где полностью выучил Священный Коран, затем в медресе Абдул-Азиза ибн Салиха ад-Дамига.

В то время в Большой соборной мечети Унайзы занимался преподаванием известный толкователь Корана Абдуррахман ибн Насир ас-Саади и, по пожеланию отца, посещал уроки Мухаммада ибн Абдул-Азиза аль-Мутавви, который был одним из учеников ас-Саади и преподавал для начинающих студентов. Затем начал обучаться шариатским дисциплинам уже у самого Ас-Саади, который стал его главным учителем и наставником.

Когда кадием Унайзы стал Абдуррахман ибн Али ибн Аудан, изучал у него принципы наследственного права. Также обучался грамматике арабского языка и риторике у Абдурраззака Афифи. После открытия Научного института в Эр-Рияде, поступил туда и стал учеником таких видных улемов, как Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, Абдул-Азиз ибн Насир ибн Рашид и Абдуррахман аль-Ифрики.

В это же время познакомился с Абдул-Азизом ибн Базом (будущий Верховный муфтий Саудовской Аравии) и изучал вместе с ним Сахих аль-Бухари и различные трактаты Ибн Таймии. Ибн Баз считается его вторым наставником.

Примерно в 1954 году возвратился в Унайзу, где занялся преподаванием сначала в мечети, а затем в местном отделении факультета шариата университета Мухаммада ибн Сауда.

Смерть 
Скончался после вечерного намаза (магриб), в среду 11 января 2001 года в городе Джидда. Погребальная молитва была прочтена над ним в четверг в мечети аль-Харам в Мекке после предвечернего намаза (аср). Похоронен в кладбище аль-Адль в Мекке, а в пятницу погребальную молитву по нему совершили во всех городах Саудовской Аравии.

Семья 

У него было 5 сыновей и 3 дочерей от единственной жены, сыновья: Абдуллах, Абдуррахман, Ибрахим, Абдул-Азиз и Абдуррахим.

Память 
 В городе Унайза его именем названа мечеть.
 В Унайзе действует благотворительный фонд его имени.

Библиография 
Все книги и сочинения Мухаммад аль-Усаймина доступны для скачивания на официальном сайте шейха.
Тафсир
 Тафсир последнего джуза Корана ()
 Комментарии к «Введению в тафсир» ()
 Основы в тафсире ()
 Ибн аль-Усаймином были также написаны комментарии к нескольким сурам Корана: аль-Бакара, Али Имран, ан-Ниса, аль-Маида, аль-Кахф и аль-Худжурат.
Акида и таухид
 Имена Аллаха, его атрибуты и отношение приверженцев сунны к ним ()
 Идеальные правила, относящиеся к прекрасным именам и качествам Аллаха (, переведён на русский Э. Кулиевым)
 Толкование Васитийских вероубеждений ()
 Краткое изложение «Блеска веробуждения» ()
 перевести названиеТакриб ат-Тадмурийя ()
 Толкование «Трёх основ» ()
 Записки к «Васитийским вероубеждениям» ()
 Акида приверженцев сунны и джамаата ()
 Послание о судьбе и предопределении ()
 Путь приверженцев сунны и джамаата ()
 О полноценности шариата и опасности нововведений ()
 Озарение от Господа творений ()
 Фетвы об основах ислама ()
 Краткая заметка об исламских вероубеждениях ()
 Толкование «Акиды» ас-Саффарини ()
 Толкование «Кашф аш-шубухат» ()
 Доводы о ложности социализма ()
Фикх
 перевести названиеаш-Шарх аль-Мумти’ аля Зад аль-Мустакни’ ()
 Комментарий к «Посланию о сущности поста» ()
 Постановления о жертвоприношении ()
 Ошибки, которые совершают некоторые паломники ()
 Разногласия между учёными и их причины ()
 Как больной совершает омовение и намаз? ()
 Кредиторы ()
 План желающего совершить у́мру и хадж ()
 48 вопросов о посте ()
 Послание о хиджабе ()
 Собрания месяца Рамадан ()
 Послание об естественной крови у женщин ()
 Обряды умры и хаджа, а также разрешённое в зиярате ()
 перевести названиеФусуль фи-с-сиям ва-т-таравих ва-з-закят ()
 Исследования и фетвы о протирании носков ()
 60 вопросов о менструации и послеродовой крови ()
 Сборник вопросов, интересующих мусульманскую семью ()
 Положение оставившего молитву ()
 Послание о «суджуд ас-сахв» ()
 Послание о закяте с драгоценностей ()
 перевести названиеФикх аль-ибадат ()
 Бракосочетание ()
 Сборник вопросов о купле-продаже золота ()
 Из правовых положений омовения, намаза и джаназы ()
 Послание о временах намаза ()
 Краткое изложение «Постановлений о жертвоприношении» ()
 Пост ()
 Ростовщичесвто и путь избежать его в обменниках ()
 Толкование «Манзумат аль-калаид аль-бурханийя» ()
 Комментарий к «Посланию об избавлении от колонн» ()
Наследственное право
 Краткое изложение наследственного права ()
 Облегчение наследственного права ()
Терминология хадиса
 Толкование «Манзумы» аль-Байкуни ()
 Терминология хадиса ()
Арабский язык
 Краткое изложение книги «Мугни аль-Лабиб» ()
Основы фикха
 Объяснение общих правил и основ и великолепных и полезных разделов и делений ()
 Основы науки об основах ()
 Толкование основ науки об основах ()
 Толкование «аль-Вараката» ()
Хадисы
 Толкование «Садов праведных» в 3 томах ()

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Салафиты
Богословы Саудовской Аравии